Села:
 Очеретяне — Київська область, Кагарлицький район
 Очеретяне — Кіровоградська область, Долинський район

Див. також 
 Очеретяне (заповідне урочище) — Рівненська область